Das Korea Masters 2016 im Badminton fand vom 4. bis zum 9. Dezember 2016 im Jeonju Indoor Badminton Hall im Seogwipo Olympic Memorial Civic Center in Seogwipo statt.

Herreneinzel

Setzliste 
 Son Wan-ho (Champion)
 Lee Hyun-il (2. Runde)
 Lee Dong-keun (Viertelfinale)
 Wang Tzu-wei (2. Runde)
 Zulfadli Zulkiffli (zurückgezogen)
 Jeon Hyeok-jin (Viertelfinale)
 Kanta Tsuneyama (zurückgezogen)
 Pannawit Thongnuam (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Dameneinzel

Setzliste 
 Sung Ji-hyun (Champion)
 Bae Yeon-ju (1. Runde)
 Yui Hashimoto (2. Runde)
 Ayumi Mine (Viertelfinale)
 Aya Ohori (2. Runde)
 Hsu Ya-ching (1. Runde)
 Kim Hyo-min (2. Runde)
 Lee Chia-hsin (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
 Lee Jhe-huei / Lee Yang (Finale)
 Ketlen Kittinupong / Dechapol Puavaranukroh (2. Runde)
 Danny Bawa Chrisnanta / Hendra Wijaya (1. Runde)
 Takuto Inoue / Yuki Kaneko (1. Runde)
 Huang Kaixiang / Wang Yilu (zurückgezogen)
 Lu Ching-yao / Yang Po-han (Halbfinale)
 Hiroyuki Saeki / Ryota Taohata (Viertelfinale)
 Lin Chia-yu / Wang Chi-lin (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
 Jung Kyung-eun / Shin Seung-chan (Champion)
 Chang Ye-na / Lee So-hee (Viertelfinale)
 Puttita Supajirakul / Sapsiree Taerattanachai (1. Runde)
 Yuki Fukushima / Sayaka Hirota (1. Runde)
 Bao Yixin / Yu Xiaohan (zurückgezogen)
 Chae Yoo-jung / Kim So-young (Finale)
 Kim Hye-rin / Yoo Hae-won (Halbfinale)
 Mayu Matsumoto / Wakana Nagahara (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
 Ko Sung-hyun / Kim Ha-na (Champion)
 Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai (Finale)
 Terry Hee / Tan Wei Han (Halbfinale)
 Evgeniy Dremin / Evgeniya Dimova (1. Runde)
 Yuta Watanabe / Arisa Higashino (2. Runde)
 Wang Yilu / Du Yue (zurückgezogen)
 Lee Jhe-huei / Wu Ti-jung (1. Runde)
 He Jiting / Xu Ya (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 koreabadminton.org
 Turnierseite

2016
BWF Grand Prix 2016
Sportveranstaltung in Jeju-do